Exèrcit blanc, baró negre (en rus Белая армия, чёрный барон, que transliterat seria Belaia armiia, chiornyj baron) és una cançó patriòtica soviètica en rus. La cançó va ser escrita el 1920 (durant la Guerra Civil Russa) per P. Grigoriev i composta per Samuïl Pokrass. L'Exèrcit Blanc fa als diversos grups de milicians que van ser lleials al Tsar Nicolau II de Rússia, i el baró negre es refereix a Piotr Wrangel (i els seus soldats d'elit vestits de negre uniforme). RevVoenSoviet és una abreviatura de l'expressió Consell Militar Revolucionari.

Més tard, la melodia seria versionada en diversos països, com en el cas de la cançó Die Arbeiter von Wien, o en les versions dels emigrants dels Estats Units.

Lletres

Enllaços externs 
  La lletra de "exèrcit blanc, baró negreó"
  SovMusic.ru MP3

Cançons en rus